«Торго́вый сбо́рник» — журнал, выходивший в Санкт-Петербурге с 1864 по 1873 годы.

История 
Еженедельный журнал торговли и финансов «Торговый сборник» выходил в Санкт-Петербурге с 1 февраля 1864 года по 1873 год.

Издавал и редактировал журнал А. А. Красильников.

В «Торговом сборнике» помещались правительственные распоряжения по вопросам внутренней и внешней торговли, коммерческая информация, экономические статьи, посвященные хозяйственным вопросам, обозрения финансового положения иностранных государств, статистика и другие материалы.

С 1874 года выходит под названием «Финансовое обозрение».

Ссылки 
 

Деловые журналы
Журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1864 году